Хайеде (), настоящее имя — Масума Дадебала (معصومه دده‌بالا‎; 10 апреля 1942, Тегеран — 20 января 1990, Сан-Франциско) — иранская певица (контральто). Одна из наиболее популярных иранских певиц XX века.

Начало карьеры 
Родилась 10 апреля 1942 года в городе Тегеран, столице Ирана. Старшая сестра иранской певицы Махасти.

Профессиональная карьера Хайеде началась в 1968 году. Начала карьеру певица с исполнения персидской народной музыке в программе «Голхо-е Рангоранг» Тегеранского радио.

Первым хитом певицы стала исполненная в 1968 году песня «Азадэ» (музыка Али Таджвиди, слова Раги Моаери).

В 1970-х годах репертуар Хайеде постепенно сменился, вместо народной музыки, певица стала исполнять больше композиций в стиле поп. В этот же время она стала сотрудничать с известными иранскими композиторами, такими как Фиридун Хошнуд, Джаганбахш Разуки, Ануширван Рухани и Мохаммад Гейдари. Песни «Безан тар», «Голе сангам», «Новруз омад», «Соугати» напрочь закрепляются в репертуаре певицы.

После Исламской революции 
29 августа 1978 года, незадолго до Исламской революции в Иране, Хайеде иммигрировала в Великобританию. Прожив там до 1982 года, певица переезжает в США, где продолжает свою творческую карьеру.

В 1982 году Хайеде поселилась в Лос-Анджелесе, где и прожила до конца жизни. Увеличение иранской общины, бежавшей из Ирана в Южную Калифорнию, значительно поспособствовало карьерному росту певицы.
В эмиграции Хайеде выпустила большое количество альбомов, пользовавшихся особой популярностью у иранских эмигрантов — «Рузайе Рошан», «Ферьяд», «Зендеги» и многие другие.

Смерть и память 

Певица долгие годы страдала от диабета и гипертонии. 20 января 1990 года, через несколько часов после концерта в Сан-Франциско, Хайеде умерла в результате сердечного приступа. Похоронена на Вествудском кладбище.

Иранский пианист и журналист Пейман Акперзаде снял документальный фильм о Хайеде, впервые показанный в январе 2009 года в Амстердаме. Премьера фильма в США состоялась в мае 2009 года на кинофестивале Нур (Лос-Анджелес), номинирован на звание лучшего Документального фильма фестиваля.

Примечания 

Поп-вокалисты США
Похороненные на Вествудском кладбище
Контральто
Иммигрировавшие в США из Ирана